Умберто Осорио Ботельо (; 24 июня 1988, Вальедупар) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Хорхе Вильстерманн».

Биография 
Первым профессиональным клубом Осорио была «Америка», с которой он подписал контракт в 2006 году. Сыграв за два года в 17 матчах и забив 5 мячей, форвард на правах аренды перебрался в «Эстудиантес де Мерида».

В 2009 году Умберто перешёл в "Атлетико Букараманга, где также не задержался надолго. С 2009 по 2013 год он успел сменить ещё четыре команды, сыграв 84 матча и забив 40 мячей. В 2013 году подписал контракт с «Вальядолидом». В 2014 году стал игроком мексиканской «Тихуаны», но играл редко, в том числе и в двух случаях, когда игрок отдавался в аренду в «Дорадос де Синалоа» и аргентинскую «Дефенсу и Хустисию».

После возвращения на родину выступал за «Индепендьенте Санта-Фе» и «Агилас Дорадас». В 2019 году во второй раз в карьере играл за «Сан-Мартин» (Сан-Хуан). С 2021 года является игроком боливийского «Хорхе Вильстерманна».

Статистика

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Эстудиантес де Мерида»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Аякучо»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Агилас Дорадас»
Игроки ФК «Хорхе Вильстерманн»